Чемпіонат Косова з футболу 2020—2021 — 22-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Косова. Титул здобула Приштина.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Федерації футболу Косова 
 Суперліга Косова на soccerway 

2021
Косово
Косово